Het GP2-seizoen 2016 was het twaalfde GP2-seizoen. Regerend kampioen Stoffel Vandoorne was overgestapt naar de Super Formula als rijder van het team Docomo Team Dandelion Racing en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, niet.

Pierre Gasly werd kampioen in de laatste race op het Yas Marina Circuit, waarmee hij zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi voorbleef. Hun team Prema Powerteam won in het eerste jaar van deelname direct het kampioenschap bij de teams. Het was het laatste seizoen van de GP2, dat vanaf 2017 verder zou gaan onder de naam Formule 2.

Team & coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Sergio Canamasas: MP Motorsport/Daiko Team Lazarus/Hilmer Motorsport → Carlin
 Mitch Evans: Russian Time → Jagonya Ayam Campos Racing
 Pierre Gasly: DAMS → Prema Racing
 Sean Gelael: Carlin → Jagonya Ayam Campos Racing
 Nicholas Latifi: MP Motorsport → DAMS
 Gustav Malja: Trident/Rapax → Rapax
 Raffaele Marciello: Trident → Russian Time
 Norman Nato: Arden International → Racing Engineering
 Arthur Pic: Campos Racing → Rapax
 Oliver Rowland: MP Motorsport/Status Grand Prix → MP Motorsport
 Sergej Sirotkin: Rapax → ART Grand Prix

 Nieuw/teruggekeerd in GP2
 Philo Paz Patric Armand: Formule Renault 3.5 Series (Pons Racing) → Trident
 Jimmy Eriksson: GP3 Series (Koiranen GP) → Arden International
 Luca Ghiotto: GP3 Series (Trident) → Trident
 Antonio Giovinazzi: Europees Formule 3-kampioenschap (Jagonya Ayam with Carlin) → Prema Racing
 Nabil Jeffri: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Arden International
 Marvin Kirchhöfer: GP3 Series (ART Grand Prix) → Carlin

 Uit de GP2
 Nathanaël Berthon: Daiko Team Lazarus → FIA World Endurance Championship (G-Drive Racing)
 René Binder: Trident/MP Motorsport → Formule V8 3.5 (Lotus)
 Meindert van Buuren: MP Motorsport → Renault Sport Trophy (V8 Racing)
 Johnny Cecotto jr.: Carlin/Hilmer Motorsport/Trident → Formule V8 3.5 (RP Motorsport)
 Rio Haryanto: Campos Racing → Formule 1 (Manor-Mercedes)
 Julian Leal: Carlin → European Le Mans Series (SMP Racing)
 Jann Mardenborough: Carlin → Japanse Formule 3-kampioenschap (B-MAX Racing Team with NDDP)
 André Negrão: Arden International → Indy Lights (Schmidt Peterson Motorsports)
 Patric Niederhauser: Daiko Team Lazarus → Blancpain GT Series (Attempto Racing)
 Alexander Rossi: Racing Engineering → IndyCar Series (Bryan Herta Autosport with Andretti Autosport)
 Marco Sørensen: Carlin → FIA World Endurance Championship (Aston Martin Racing)
 Richie Stanaway: Status Grand Prix → FIA World Endurance Championship (Aston Martin Racing)
 Marlon Stöckinger: Status Grand Prix → Blancpain GT Sprint Series Cup (ISR)
 Dean Stoneman: Carlin → Indy Lights (Andretti Autosport)
 Simon Trummer: Hilmer Motorsport → FIA World Endurance Championship (ByKolles Racing Team)
 Stoffel Vandoorne: ART Grand Prix → Super Formula (Docomo Team Dandelion Racing)

 Tijdens het seizoen
 Na afloop van het raceweekend op het Baku City Circuit werd de Japanner Nobuharu Matsushita voor één raceweekend geschorst vanwege onverantwoordelijk rijden aan het eind van twee safetycarperiodes. Bij het team ART Grand Prix werd hij tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring vervangen door de Oostenrijkse thuiscoureur René Binder.
 In het raceweekend op de Hockenheimring werd de Spanjaard Sergio Canamasas vervangen door René Binder bij het team Carlin. In het daaropvolgende weekend op Spa-Francorchamps keerde Canamasas weer terug bij Carlin.
 In het raceweekend op het Sepang International Circuit werd de Fransman Arthur Pic vervangen door de Venezolaan Johnny Cecotto jr. bij het team Rapax in verband met ziekte. Bij Arden International verliet de Zweed Jimmy Eriksson het team in verband met teleurstellende resultaten.
 In het raceweekend op het Yas Marina Circuit werd de Duitser Marvin Kirchhöfer vervangen door de Zwitser Louis Delétraz bij het team Carlin. Bij Arden Motorsport werd de plaats van Eriksson ingevuld door de Brit Emil Bernstorff.

Teams veranderingen 
 Het Daiko Team Lazarus verliet het kampioenschap aan het eind van 2015. Hun plek is ingenomen door het Prema Powerteam.
 Het team Hilmer Motorsport stond niet op de startlijst voor 2016.
 Het team Status Grand Prix stond wel op de startlijst voor 2016, maar reed uiteindelijk geen races.

Races 
 Op 4 maart 2016 werd de GP2-kalender van 2016 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2016
Autosport in 2016